O Centro de Eletrônica da Marinha (CETM) é uma Organização Militar da Marinha do Brasil.

Instalado na ilha das Cobras, na cidade do Rio de Janeiro, a sua função é a de prover suporte para o aprestamento da Marinha.

História 
Em 1953 a então "Diretoria de Eletrônica da Marinha" (DET) propôs a separação das atividades industriais, o que deu origem, em caráter de funcionamento provisório, ao "Centro de Eletrônica do Rio de Janeiro" (CERJ).

Com a modernização da Marinha, adquirindo e construindo navios mais modernos com equipamentos eletrônicos mais complexos, tornou-se imperioso a criação de um organismo que atendesse essa demanda. A resposta foi a criação do CETM, pelo Decreto n° 75.545 de 1 de abril de 1975.

Ligações externas 
 

Marinha do Brasil